Een wapen, zie piek (wapen)
 Een braadspit
 De banderilla bij het stierenvechten
 Spies von Büllesheim, dit is een geslacht welk behoort tot de oeradel van het hertogdom Gulik, leden uit dit geslacht woonden in de Nederlanden
 Spies (televisieserie), een serie van Lorimar Television uit 1987

Personen 
 Spies (achternaam)
 Andreas Theodorus Spies (1800-1889), voortrekker
 Ben Spies (1984), Amerikaans motorcoureur
 Frits Spies (1931-1997),  kaarsenmaker
 Jacobus Diderik Jan van der Hegge Spies (1830-1895), kapitein-ter-zee en ridder in de Militaire Willems-Orde
 Liesbeth Spies (1966), voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Marijke Spies (1934-2013),  hoogleraar historische letterkunde
 Walter Spies (1895-1942), Duitse schilder